Kallixtusz (latin alakjában Callixtus)
Pápa
 Szent I. Kallixtusz pápa (kb. 155–222)
 II. Kallixtusz pápa (1050–1124)
 III. Kallixtusz pápa (1378–1458)
Ellenpápa
 III. Kallixtusz (1168–1178)